Le Ministère de la Marine est le nom donné à divers ministères nationaux, dirigés par un  et chargés de la marine tant marchande que militaire, dont :
 le ministère de la Marine (Espagne) ;
 le ministère de la Marine (France) ;
 le ministère de la Marine (Italie) ;
 le ministère de la Marine (Japon) ;
 le ministère de la Marine (Tunisie).